

Cinema e televisione 
 I Am Sorry – film del 2012 diretto da Dinesh Raut
 I Am Sorry – film del 2022 diretto da Deepak Bhagwat
 I'm Sorry – serie televisiva statunitense del 2017

Musica 
 I'm Sorry... – EP dei The Neighbourhood del 2012
 I'm Sorry – singolo dei The Platters del 1957
 I'm Sorry – singolo dei Bo Diddley del 1959
 I'm Sorry – singolo di Brenda Lee del 1960
 I'm Sorry – singolo dei The Delfonics del 1968
 I'm Sorry – singolo di Hall & Oates del 1973
 I'm Sorry – singolo di John Denver del 1975
 I'm Sorry – singolo degli Hothouse Flowers del 1988
 I'm Sorry – singolo dei Roxette del 1995
 I'm Sorry – singolo degli Evergrey del 2003
 I Am Sorry – singolo di Wayne Wonder del 2005
 I Am Sorry (You Are Not) – singolo dei Pale del 2006
 I'm Sorry – singolo dei The Partysquad del 2006
 I'm Sorry – singolo di Joyner Lucas del 2016

Videogiochi 
 I'm Sorry – videogioco giapponese del 1985